Il singolare del Mercedes Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Lars Burgsmüller.

Michail Južnyj ha battuto in finale 6–3, 3–6, 3–6, 6–4, 6–4 Guillermo Cañas.

Teste di serie

  Jiří Novák (semifinali)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)
  Guillermo Cañas (finale)
  Younes El Aynaoui (quarti di finale)

 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Mercedes Cup 2002
ATP Tour 2002